Zugstab bezeichnet:
 Einen Stab, der vorwiegend auf Zug beansprucht wird
Eisenbahntoken, Sicherungsmittel